Telegdy István (?–1514) kincstartó
 Telegdy István (1927–2013) olimpikon vitorlázó, edző

hasonló nevűek
 Telegdi Polgár István (1918–1987) műfordító, kritikus